Alejandro Ángel López Samper (nacido en Madrid; 20 de febrero de 1943), futbolista (retirado) español. Perteneció a una familia humilde donde su mayor ilusión era ser jugador de fútbol.

Sus comienzos con el fútbol fueron el Club Deportivo Ciudad Real, donde uno de los fundadores fue su padre. Aquí ya empezó a despuntar como un buen guardameta y fue fichado por equipo del Parque Móvil. Jugando en la liga de primera regional, un ojeador del Real Madrid le fichó y jugó durante una temporada en el equipo amateur, lo que es hoy el Madrid B. Estando aquí también defendió la camiseta de la Selección Española.

Desde aquí fue marcándose metas y fichó por el Rayo Vallecano jugando 4 temporadas, en las cuales disputó en varias ocasiones la posibilidad de ascenso a primera división. De aquí se fue al Real Club Deportivo Español y estuvo durante 2 temporadas.

Samper, siempre ha sido un apasionado del fútbol, tanto que a día de hoy sigue vinculado a él, gracias al Club Deportivo Canillas, escuela de grandes futbolistas del barrio de Hortaleza.

Enlaces externos 

Futbolistas del Rayo Vallecano en los años 1960
Futbolistas del Rayo Vallecano en los años 1970
Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol en los años 1970
Futbolistas de Madrid